Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2009 — 73-й чемпионат мира, который прошёл в швейцарских городах Берн и Клотен c 24 апреля по 10 мая 2009 года. Это был десятый чемпионат проводимый в Швейцарии (1928, 1935, 1939, 1948, 1953, 1961, 1971, 1990 и 1998).

Второй раз подряд победу в чемпионате одержала сборная России, не потерпев ни одного поражения за весь турнир и обыграв в финальном матче сборную Канады.

Регламент 
Согласно регламенту, шестнадцать стран-участниц были распределены на четыре группы предварительного этапа. Команды, вошедшие в группы A и D, провели матчи предварительного этапа в Клотене, группы В и С — в Берне. Команды, занявшие последние места в группах, составили «Утешительный раунд». По три лучшие команды каждой группы вышли в «Квалификационный раунд», где образовали две группы по шесть команд. На этом этапе каждая команда провела по 3 матча, встречаясь только с командами из другой группы. В четвертьфинал вышли по 4 команды из каждой группы. Далее — четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал, в котором определился чемпион мира 2009 года.

В случае победы в матче на групповом этапе команда получала 3 очка. Если игра в основное время заканчивалась с равным счётом, то каждая команда получала по очку, обладатель ещё одного очка определялся по результатам дополнительного времени или (если и дополнительное время не выявляло победителя) в серии буллитов.

Арены

Участвующие команды 

Группа A
  Белоруссия (состав)
  Венгрия (состав)
  Канада (состав)
  Словакия (состав)

Группа B
  Германия (состав)
  Россия (состав)
  Франция (состав)
  Швейцария (состав)

Группа C
  Австрия (состав)
  Латвия (состав)
  США (состав)
  Швеция (состав)

Группа D
  Дания (состав)
  Норвегия (состав)
  Финляндия (состав)
  Чехия (состав)

Предварительный этап

Группа A 
Место проведения матчей: город Клотен, арена «Шлюфвег» ()

Результаты матчей

Время начала матчей местное (UTC+2).

Группа B 
Место проведения матчей: город Берн, арена «ПостФинанс-Арена»

Результаты матчей

Время начала матчей местное (UTC+2).

Группа C 
Место проведения матчей: город Берн, арена «ПостФинанс-Арена»

Результаты матчей

Время начала матчей местное (UTC+2).

Группа D 
Место проведения матчей: город Клотен, арена «Шлюфвег»

Результаты матчей

Время начала матчей местное (UTC+2).

Квалификационный этап

Группа E 
Место проведения матчей: город Берн, арена «ПостФинанс-Арена»

Положение

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width=40|Место
!width=165|Команда
!width=40|И
!width=40|В
!width=40|ВО
!width=40|ПО
!width=40|П
!width=60|Ш
!width=40|О
|- style="background:#ccffcc;"
| 1
|style="text-align:left;"|  Россия|5||4||1||0||0||27 — 11||14|- style="background:#ccffcc;"
| 2
|style="text-align:left;"|  Швеция
|5||2||1||2||0||23 — 18||10|- style="background:#ccffcc;"
| 3
|style="text-align:left;"|  США
|5||2||0||2||1||19 — 18||8|- style="background:#ccffcc;"
| 4
|style="text-align:left;"|  Латвия
|5||1||2||0||2||15 — 14||7|- style="background:#ffcccc;"
| 5
|style="text-align:left;"|  Швейцария
|5||1||1||1||2||9 — 13||6|- style="background:#ffcccc;"
| 6
|style="text-align:left;"|  Франция
|5||0||0||0||5||8 — 27||0|}Результаты матчейВремя начала матчей местное (UTC+2).

 Группа F 
Место проведения матчей: город Клотен, арена «Шлюфвег»ПоложениеРезультаты матчейВремя начала матчей местное (UTC+2).

 Утешительный раунд 

Согласно регламенту турнира, разыгрывалась 1 путёвка в высший дивизион. Вторая была отдана Германии, как стране-организатору следующего чемпионата.

 Положение Результаты матчейВремя начала матчей — (UTC+2).

 Финальный этап 
Место проведения матчей: город Берн, арена «ПостФинанс-Арена»
Время начала матчей местное (UTC+2).

 Четвертьфиналы 

 Полуфиналы 

 Матч за 3-е место 

 Финал 

 Итоговое положение команд 

* Германия, как хозяйка чемпионата мира 2010, автоматически попадает на него.

 Статистика 

 Лучшие снайперы 
И = Сыгранные матчи; Г = Голы; П = передачи; Б = Броски по воротам; Б% =% голов от всех бросков; +/- = Плюс/Минус; ПОЗ = Позиция
 отчет по результатам 56 игр 

 Набранные очки 
И = Сыгранные матчи; Г = Голы; П = передачи; О = очки;
 отчет по результатам 56 игр 

 Рейтинг вратарей 
В список включены голкиперы, сыгравшие как минимум 40 % от всего игрового времени их сборной.
ИВ = Игровое Время (минуты: секунды); ПБ = Принятые броски; ПГ = Пропущенные голы; ГМ = Среднее число пропущенных голов за матч; ОБ% = Процент отраженных бросков; СМ = Сухие матчи
 отчет по результатам 56 игр 

 Индивидуальные награды Лучшие игроки турнира: Лучший вратарь:  Андрей Мезин
 Лучший защитник:  Ши Уэбер
 Лучший нападающий:  Илья Ковальчук
 Самый ценный игрок:  Илья КовальчукСимволическая сборная:'''
 Вратарь:  Андрей Мезин
 Защитники:  Ши Уэбер,  Кенни Йонссон
 Нападающие:  Мартен Сен-Луи,  Стив Стэмкос,  Илья Ковальчук

Самый быстрый гол в этом чемпионате и в истории чемпионатов мира вообще забил на 5-й секунде матча игрок сборной Белоруссии Сергей Демагин в ворота сборной Финляндии.

Чемпион

Рейтинг ИИХФ после ЧМ-2009 
Рейтинг учитывает выступления сборных на четырех последних ЧМ и Олимпийских играх-2006 и определяет «посев» команд на предварительном раунде ЧМ-2010.

Примечания

Ссылки 
 Информация о соревновании на сайте ИИХФ
 Официальные результаты и статистика чемпионата на сайте ИИХФ

Международные спортивные соревнования в Берне
Апрель 2009 года
Май 2009 года
Спорт в Швейцарии в 2009 году
Чемпионаты мира в Швейцарии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швейцарии